Cordigliera centrale – catena montuosa della Nuova Guinea
 Cordigliera centrale – catena montuosa dell'isola di Luzon, nelle Filippine
 Cordigliera centrale – parte della catena montuosa delle Ande
 Cordillera Central – sub-catena montuosa della Ande settentrionali in Colombia
 Cordillera Central – catena montuosa dell'isola di Hispaniola
 Cordillera Central – catena montuosa principale di Porto Rico
 Cordigliera Vulcanica Centrale – catena montuosa della Costa Rica

Pagine correlate 
 Cordillera Central